Močnik je lahko:

 slovenska jed močnik
 priimek Močnik
 Močnik, potok, levi pritok Save v Brežicah